Visszajelzés kommunikációs fogalom
 Visszajelzés: Viktor Tregubovics 1977-es filmjének címe
 Visszajelzés: Dargay Attila 1977-es rajzfilmjének címe